Липо́мицес () — род аскомицетовых дрожжей, относящийся к порядку .

Анаморфные стадии в настоящее время отнесены к роду Myxozyma, не перенесены в состав Lipomyces.

Частые обитатели минеральных горизонтов почв. Клетки часто окружены крупной слизистой полисахаридной капсулой.

Описание 
Колонии слизистые, клейкие или водянистые. Вегетативные клетки эллипсоидные до шаровидных, размножающиеся многосторонним почкованием. Клетки неокрашенные, как правило окружены толстой слизистой капсулой, содержащие крахмалоподобные вещества. Иногда образуются короткие слабо развитые псевдогифы.

Аски обычно образуются в растущей почке либо при конъюгации почки и другой клетки. В первом случае аски грушевидные, тонкостенные, часто образующиеся по нескольку из одной почки. При слиянии почки с другой клеткой аски с более толстыми стенками. Иногда аски образуются в одиночных клетках без конъюгации, тогда аски с ещё более толстыми стенками.

Аскоспоры по 1—20 в аске, шаровидные, эллиптические, аллантоидные или лодочковидные, после высвобождения их аска обычно не расходящиеся. Окраска стенок янтарно-коричневая, поверхность их гладкая, бородавчатая или с продольными гребнями.

Таксономия

Синонимы 
 
 
 
 , nom. anam.
 
 
 , nom. nud.

Виды 
Lipomyces
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myxozyma

Примечания

Литература 
 

Сахаромицеты
Роды грибов